Arda (rivier in Thracië), een rivier in Thracië, van Zuid-Bulgarije naar Noordoost-Griekenland.
 Arda (Smoljan), een dorp in Bulgarije.
 Arda (rivier in Italië), een rivier in Italië.
 Arda (fictieve wereld), een fictieve wereld van J.R.R. Tolkien.

Personen:
 Arda Turan, een Turkse voetballer
 Arda Gerkens, SP-lid van de Tweede Kamer